Barr kan som auktorsförkortning betyda:

 Cheryl B. Barr
 Margaret E. Barr
 Peter Barr
 William F. Barr

Robotskapade auktorsförkortningar